Professione: assassino (The Mechanic) – film del 1972 diretto da Michael Winner
Professione assassino (The Mechanic) – film del 2011 diretto da Simon West, remake del film del 1972